Тангара-да-Серра:

 Тангара-да-Серра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. 
 Тангара-да-Серра — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.